Desa Padureso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Padureso (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 109,81), Jawa Tengah, 
 Desa Padureso (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 110,10), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar